Statistika Maltese Premier League v sezoně 1937/38.

Přehled 

Hrály čtyři týmy a šampionem se stal tým Sliema Wanderers FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1937
Fotbal v Evropě v roce 1938